Сивак — многозначный термин.

 Сивак (мисвак) — щётка для чистки зубов, сделанная из веток и корней дерева арак (Сальвадора персидская), при разжёвывании которых волокна разделяются и превращаются в кисточку.

Фамилия 
 Сивак, Альбин (1933—2019) — польский коммунистический и националистический политик, хозяйственник и дипломат;
 Сивак, Анатолий Александрович (род. 1962) — белорусский железнодорожник и политик, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (2012—2018), председатель Минского горисполкома (с 2018);
 Сивак, Владимир Яковлевич — бригадир ГРОЗ шахты № 9 «Нововолынская», Герой Социалистического Труда.
 Сивак, Йозеф (1886—1959) — словацкий политический и государственный деятель.
 Сивак, Евдокия Никитична (1855—1935) — украинская народная певица, фольклористка.